Le psaume 52 peut désigner :
 le psaume 52 (51) : psaume 52 selon la numérotation hébraïque, psaume 51 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 53 (52) : psaume 53 selon la numérotation hébraïque, psaume 52 selon la numérotation grecque.